

Toponyme 
 Verlhac-Tescou, commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne.

Patronyme 
 Jean Verlhac (1923-1995), intellectuel catholique de gauche. 
 Marie-Hélène Verlhac, biologiste cellulaire française, médaille d'argent du CNRS 2021. 
 Tignous ou Bernard Verlhac (1957-2015), dessinateur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme